Třebětice est un toponyme qui peut désigner :

Třebětice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud .
 Třebětice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de  Zlín .

Homonymie de localités en  Tchéquie